Источна конференција НБА лиге је сачињена од три дивизије са по 5 тимова (укупно 15). На крају регуларног дела сезоне осам најбоље пласираних тимова конференције се пласира у доигравање (плеј-оф). Победник конференцијског финала се пласира у НБА финале.

Организација Источне конференције 
Атлантска дивизија:

 Бостон селтикси
 Бруклин нетси
 Њујорк никси
 Торонто репторси
 Филаделфија севентисиксерси

Југоисточна дивизија:

 Атланта хокси
 Вашингтон визардси
 Мајами хит
 Орландо меџик
 Шарлот хорнетси

Централна дивизија:

 Детроит пистонси
 Индијана пејсерси
 Кливленд кавалирси
 Милвоки бакси
 Чикаго булси

Бивши клубови:

 Бафало брејвси
 Њу Орлеанс хорнетси
 Њу Орлеанс џез
 Сан Антонио спарси
 Синсинати ројалси
 Филаделфија вориорси
 Хјустон рокетси
 Вашингтон кепитолси (обуст. франшиза)
 Провиденс стимролерси (обуст. франшиза)
 Торонто хаскиси (обуст. франшиза)

Досадашњи прваци Источне конференције 

Легенда:

Успешност тимова

Спољашње везе 

 Званични сајт лиге

НБА